Флаг муниципального образования Терно́вское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3904.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища воспроизведён рисунок герба муниципального образования Терновское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского, выполненный в жёлтых, белых и зелёных цветах. Размер фельдшанца на полотнище составляет 3/4 от ширины полотнища. Ширина наклонной белой полосы, отделяющей от основной части полотнища равносторонний треугольник, составляет 1/6 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и географические особенности поселения.

Станица Терновская, а затем и сельское поселение названы по Терновскому фельшанцу, построенному под руководством А. В. Суворова и получившему, как и река на которой он построен, наименование из-за обилия густых терновников, вдоль берегов реки. Данные терновники и в настоящий момент произрастают в изобилии, о чём говорит оплетённая вокруг белой полосы ветвь терновника, делая таким образом флаг гласным. Два цветка аллегорически указывают на два населённых пункта поселения — станицы Терновскую и Новоромановскую, расположенные на берегу данной реки.

Изображение редута аллегорически указывает на первых защитников родной земли на окраинах государства в конце XVIII века — на суворовцев построивших Терновский фельдшанец.

Синий цвет (лазурь) — цвет безупречности, добродетели, чистого неба, воли. А также это цвет линейных казаков, каковыми до создания Кубанского казачьего войска и были терновцы.

Белый цвет (серебро) служит символом благородства, чистоты, справедливости, великодушия и аллегорически указывает на реку Терновку.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, достатка, величия и процветания.

Зелёный цвет символизирует жизнь, возрождение, плодородие.

Примечания